Амирха́н Ада́ев () — российский боец смешанных единоборств (ММА), выступающий в лёгкой весовой категории лиги ACA. Чемпион России по полноконтактному рукопашному бою FCF-MMA 2014 года в двух весовых категориях (до 77 и 84 кг). Представляет бойцовский клуб «Ахмат». По состоянию на октябрь 2021 года провёл 22 боя, из которых выиграл 18 (6 — нокаутом, 4 — сдачей соперника и 8 — решением судей) и проиграл 4 (2 — нокаутом и 2 — решением судей).

Таблица выступлений

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни